Парламентские выборы в Албании 2005 года прошли 3 июля. В результате оппозиционная Демократическая партия (ДП) и её союзников, в первую очередь республиканцы, смогли опередить правящую Социалистическую партию (СПА). В результате выборов премьер-министром стал бывший президент Сали Бериша.

Всего в выборах приняли участие 22 политические партии и коалиции. Из 140 избранных депутатов 10 были женщинами (7,14 %).

Избирательная система 
140 членов парламента были избраны по смешанной избирательной системе, в том числе, 100 депутатов непосредственно по округам и 40 по партийным спискам.

Предвыборная кампания 
Надлежащее проведение выборов считалось решающим фактором на пути вступления Албании в НАТО и Европейский союз. Так, в Евросоюзе прямо указывали, что свободные и честные выборы будут условием заключения Соглашения о стабилизации и ассоциации, открывающего путь к членству в ЕС. Обе ведущие партии страны, и ДП, и СПА, выступали за присоединение Албании к НАТО и ЕС, призывая также к тесным связям с США и поддерживая развёртывание албанских войск в Ираке, Афганистане и Боснии. При этмо партии разошлсь во мнениях в отношении налоговой реформы. Демократы требовали снижения налогов вдвое, чтобы стимулировать инвестиции, социалисты объявили подобный план иррациональным. Проблема коррупции в стране также была важным вопросом на выборах, и социалисты как правящая партия подверглись критике за неэффективное решение этой проблемы.

Результаты 
14 июля Центральная избирательная комиссия опубликовала окончательные результаты по 97 из 100 одномандатных округов, а также предварительные результаты по партийным спискам. После жалоб, поданных в ЦИК, 21 августа были проведены повторные выборы на оставшиеся места.

После выборов 
Оппозиционная Демократическая партия и её союзники завоевали большинство мест в Парламенте Албании пришла к власти. Единственной партией, получившей мандаты как по спискам, так и в округах, стало Социалистическое движение за интеграцию (LSI) бывшего премьер-министра Илира Меты, при этом именно Мета стал единственным кандидатом своей партии, одержавшим победу в округе. Несмотря на это, LSI не оправдала предвыборных ожиданий, что она сможет сыграть ключевую роль в формировании коалиционного правительства.

За выборами наблюдали 3500 местных наблюдателей, а также в общей сложности 400 международных наблюдателей, в основном от ОБСЕ и Совета Европы. Наблюдатели ОБСЕ заявили, что голосование лишь частично соответствовало международным стандартам, сославшись на дезорганизацию, ненадлежащие процедуры, запугивание и подкуп избирателей, а также на «насилие, совершённое экстремистами с обеих сторон». По мнению делегации Европарламента списки избирателей были «намеренно неточными». Глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ Йорген Груннет похвалил албанских избирателей, которые, по его словам, «воспользовались своими демократическими правами зрело и достойно»». В Центральную избирательную комиссию поступило более 300 жалоб.

Примечания

Ссылки 
 Angus Reid Consultants — Election Tracker
 Albanian Central Election Commission

Выборы 2005 года
Парламентские выборы в Албании
2005 год в Албании
Июль 2005 года